Дем'я́н () — чоловіче давньогрецьке ім'я, ймовірно, латинського походження. Імовірно походить від  — «присвячений Дамії», у грецькій міфології — місцевошанованій богині родючості і достатку. За іншою версією, етимологія імені походить від  — «підкорювати, втихомирювати». Церковна форма імені — Даміа́н.

У християнському іменослові ім'я Даміан співвідноситься з кількома ранньохристиянськими святими, серед яких найбільш відомі три пари братів-лікарів з одними і тими ж іменами: Косма і Даміан Римські, Арабські (жили приблизно в III столітті) й Азійські (кінець III — початок IV століття).

Похідні від імені Дем'ян: по-батькові Дем'я́нович і Дем'я́нівна, прізвища Дем'янов, Дем'янчик, Дем'янчиков, Дем'яненко, Дем'янюк, Дем'янченко, Дем'янчук, Дем'янець, Дем'янко, Дем'янков, Дем'янів, Дем'янович, Дам'янович, топоніми Дем'янівка, Дем'янки та інші.

Відповідники в інших мовах: , , , , , .

Відомі особи з ім'ям Дем'ян 
 Дем'ян — воєвода Данила Галицького
 Даміан Цілитель — святий Києво-Печерський
 Дем'ян Многогрішний — Гетьман Лівобережної України
 Дем'ян Савчак — український громадський діяч, посол до Галицького крайового Сейму
 Дем'ян Бєдний — псевдонім Юхима Придворова, російського поета українського походження
 Дам'ян Яніковський () — польський борець греко-римського стилю
 Дам'ян Ланса () — еквадорський футболіст, воротар клубу «Барселона» (Гуаякіль)
 Деміен Льюїс () — британський актор і продюсер
 Дейміан Морі () — австралійський футбольний тренер, колишній футболіст
 Дам'ян Слабонь () — польський хокеїст
 Дам'ян де Вестер () — святий Римо-католицької Церкви, священик, місіонер
 Даміано Даміані () — італійський режисер, сценарист, письменник
 Даміано Томмазі () — колишній італійський футболіст, півзахисник
 Дам'яно Ваннуччі () — санмаринський футболіст
 Деміан Марлі () — регі виконавець, наймолодший син Боба Марлі

Відомі носії прізвища Дем'ян 
 Григорій Дем'ян — український історик, фольклорист і громадський діяч
 Шандор Дем'ян — сучасний угорський підприємець, один з найбагатших людей Угорщини
 Педру Даміано — португальський фармацевт, шахіст XVI століття

Примітки 

Особові імена
Чоловічі імена
Багатозначні терміни